Kruščica kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Kruščica (ort i Bosnien och Hercegovina, Federationen Bosnien och Hercegovina, lat 43,81, long 17,80),

Serbien 

 Kruščica, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Serbienförgreningar